Библиотека имени Ленина — 
 Название Российской государственной библиотеки в советское время.
 Станция Сокольнической линии Московского метрополитена, название которой дала библиотека.